Росс, Джеймс Гамильтон (1856—1932) — канадский политик, сенатор, спикер законодательного собрания Северо-западных территорий, третий комиссар Юкона.
 Росс, Джеймс Кларк (1800—1862) — британский военный моряк и путешественник.
 Росс, Джим (, род. 1952) — американский комментатор рестлинга, рефери, ресторатор, актёр.